

Geografia 
 Las Palmas – comune argentino della provincia del Chaco, nel dipartimento di Bermejo
 Las Palmas – comune argentino della provincia di Córdoba, nel dipartimento di Pocho
 Las Palmas – comune (corregimiento) panamense della provincia di Los Santos
 Las Palmas – comune (corregimiento) panamense della provincia di Veraguas
 Las Palmas – provincia spagnola
 Las Palmas de Gran Canaria – comune spagnolo, capoluogo delle Canarie insieme a Santa Cruz de Tenerife

Sport 
 Unión Deportiva Las Palmas – società calcistica spagnola di Las Palmas de Gran Canaria